Quay ist der Familienname folgender Personen:

 Jan de Quay (1901–1985), niederländischer Politiker der Katholischen Volkspartei (KVP)
 Joanne Quay (* 1980), malaysische Badmintonspielerin
 Matthew Quay (1833–1904), US-amerikanischer Politiker
 Simone de Quay (1926–2022), Schweizer Malerin
 Stephen Quay (* 1947), US-amerikanischer Filmregisseur, siehe Brothers Quay
 Timothy Quay (* 1947), US-amerikanischer Filmregisseur, siehe Brothers Quay

Quay ist der Name folgender Orte:

in Australien:

 Circular Quay, Sydney, Australien 

in den Vereinigten Staaten:

 Quay (New Mexico)
 Quay (Pawnee County, Oklahoma)
 Quay (Payne County, Oklahoma)
 Quay County, Verwaltungseinheit in New Mexico
 

Siehe auch:

 Georges Quay, irische Bank
 Saint-Quay
 Saint-Quay-Portrieux
 South Quay (DLR)
 Quaye